pole ryżowe – pole z plantacją ryżu
 pole ryżowe – rodzaj nacieków jaskiniowych